Abondio – variante del nome proprio di persona Abbondio
 Alessandro Abondio (1570-1651) – medaglista, ceramista e incisore italiano
 Antonio Abondio (1538-1591) – medaglista e ceroplasta italiano
 Giuseppe Abondio (1907-1935) – ciclista su strada italiano
 Josette Abondio (1932) – scrittrice, drammaturga e docente ivoriana